Ла-Муэла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдехалон. Занимает площадь 143,17 км². Население — 5166 человек (на 2010 год). Расстояние — 23 км до административного центра провинции.

Спорт 
В Ла-Муэла тренируется и играет одноимённый футбольный клуб.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы